Тиснаос () — собирательное название для кустарных, несерийных и малосерийных бронированных и вооружённых транспортных средств (грузовиков, тракторов, автобусов и легковых автомобилей), в большом количестве применявшихся во время гражданской войны в Испании. В настоящее время аналогичные машины использовались в начальный период в конфликте на юго-востоке Украины добробатами  ВСУ и вооружёнными формированиями ДНР и ЛНР также широко применяются в военном конфликте на территории Сирии, в том числе террористами-смертниками ИГИЛ. В случае последних бронирование используется, чтобы смертник даже под огнём мог беспрепятственно достичь цели и осуществить самоподрыв. К похожим машинам следует отнести также бронированный грузовик Guinness, использовавшийся в Ирландии во время Пасхального восстания.

Данный феномен военной техники является малоизученным из-за практического отсутствия какой-либо технической документации, основным источником сведений являются сохранившиеся фотографические материалы.

Этимология названия 
Считается, что название «тизнаос» происходит от обиходного названия средне-серого, или «грязного» цвета, в который по инструкции 1929 года окрашивались бронеавтомобили, состоявшие на вооружении испанской армии.

История появления 
Во время Гражданской войны в Испании в боевых действиях на стороне республиканцев участвовало множество вооружённых формирований, имеющих в большой степени самостоятельность из-за определённой партийной принадлежности, или же из-за территориального расположения (в том числе ополчения). Испытывая недостаток в оснащении бронетехникой, подобные формирования, а также обособленные группировки республиканских правительственных войск решали данную проблему путём переоборудования (зачастую в кустарных условиях) имеющихся в наличии гражданских транспортных средств. 
  

 

Тизнаос, выпускавшиеся в заводских условиях (Барселона, Бильбао), иногда являлись серийными изделиями (доходя до 8 экземпляров в серии). Авторитетные источники причисляют бронеавтомобили «Бильбао» [SECN Bilbao], также иногда называемые тизнаос из-за цвета окраски, к наиболее массовым серийным бронеавтомобилям, сделанным в Испании до гражданской войны и принятыми на вооружение Гражданской гвардии [аналог внутренних войск] с 1932 года). Основная же масса кустарной бронетехники изготовлялась индивидуально, хотя зачастую и сохраняли черты похожести между собой.

Будучи по сути обычными грузовиками, тракторами и автобусами, отягощёнными дополнительно бронированием и вооружением, тизнаос имели, как правило, невысокие технические и боевые характеристики, и служили скорее для моральной, чем боевой поддержки войск. Наносимые на них в большом количестве политические лозунги, партийные символы и аббревиатуры (например: UHP, UGT, CNT, FAI, PSOE) подчёркивали пропагандистскую роль тизнаос.

Силы националистов изготовляли и использовали тизнаос в значительно меньшей мере, известны бронеавтомобили Памплона (Pamplona) и Эбро (Ebro), строившиеся небольшими сериями до девяти штук.

Технические характеристики 

Разброс в тактико-технических характеристиках многочисленных тизнаос затрудняет их классификацию. Например, скорость бронированных тракторов являлась минимальной (в 1-5 км/ч), а переделанные из легковых машин бронеавтомобили достигали до 30 км/ч.

Способы бронирования тизнаос имеют также большой диапазон: от высокотехнологических гнутых профилей (броневики на основе автомобиля «Испано-Сьюза» Т-69 партии CNT, броневики иберийской FAI [Federación Anarquista Ibérica]) до использования в качестве защиты обычных матрасов. Ввиду отсутствия специальных броневых сплавов, в роли брони, как правило, выступали обычная сталь, котельное железо и т. д.

Вооружение тизнаос составляли пулемёт и/или пушка в башне, и/или пулемёт/ы в амбразурах, или же ручное стрелковое оружие перевозимых пехотинцев (ручные пулемёты, винтовки, пистолеты-пулемёты).

Галерея

См. также 
 На Испуг — аналогичная техника, применявшаяся при обороне Одессы (1941).

Примечания

Литература 
 
 
 Статья «Испанские „бронтозавры“». Журнал «Танкомастер», № 2-3 1998 г.

Ссылки 
 Los Tiznaos на сайте Historiasconhistoria.es
 Vehiculos blindados de la Guerra Civil — блог, посвящённый тизнаос.
 Статья Испанские «бронтозавры» в журнале «Танкомастер», 2-3 1998

Оружие по алфавиту
Бронетехника по алфавиту
Импровизированная бронетехника
Эрзац-танки
Бронетракторы
Бронетехника Испании
Бронеавтомобили по алфавиту
Бронеавтомобили Испании
Бронеавтомобили гражданской войны в Испании